Big Five, em inglês "os grande cinco", pode se referir a:

 Big Five (mamíferos): denominação de um grupo de mamíferos de grande porte, famosos pela dificuldade de serem caçados;
 Big Five (psicologia): cinco fatores utilizados para descrever a personalidade humana;
 Big Five (Orquestras): grupo das orquestras americanas mais famosas.
 Um termo coloquial para se referir aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia (em substituição a União Soviética) e República Popular da China (em substituição a República da China (Taiwan))), que também constituem os cinco vencedores da Segunda Guerra Mundial.
 As grandes cinco extinções em massa que ocorreram ao longo da história da Terra.

Desambiguação